Fenner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Juliane Fenner
 Ellen Aline Fenner